Osoby o tym nazwisku:
 Siemion Urusow – rosyjski kniaź
 Władimir Urusow – rosyjski działacz państwowy i wojskowy